ADEM ist die Abkürzung für:

 Akute disseminierte Enzephalomyelitis, eine entzündlich-demyelinisierende Erkrankung des Zentralnervensystems
 Alabama Department of Environmental Management, eine seit 1982 für die Umweltbelange des US-Bundesstaates Alabama zuständige Behörde
 Automatic digital elevation model, ein Computerprogramm zur automatischen Umwandlung zweidimensionaler Stereobilder in dreidimensionale Modelle (CAD/CAM)
 Anhänger der elektronischen Musik

Adem bezeichnet:
 Adem, männlicher Vorname und Familienname; auch für Personen namens Ádem
 Adem (Automobilhersteller), ehemaliger italienischer Automobilhersteller

ADEM